Nowouralsk () ist ein russischer Ortsname:
 Nowouralsk, Stadt in der Oblast Swerdlowsk
 Nowouralsk (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Uszpiaunehlen/Uschpiaunehlen, 1938 bis 1946 Fohlental, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)